Libera nos a malo ("liberaci dal male") – espressione evangelica presente nella preghiera del Padre nostro nella versione latina della Vulgata.
Libera nos a Malo – romanzo di Luigi Meneghello
Libera nos a malo – singolo musicale di Luciano Ligabue
Libera nos a malo – film documentario del 2008 diretto da Fulvio Wetzl